Zhōngkuìlù (中馈录) bezeichnet folgende Bücher zur chinesischen Ess- und Trinkkultur:
 Wushi Zhongkuilu der Frau Wu aus der Zeit der Song-Dynastie, das mit vollem Titel Wúshì Zhōngkuìlù (吴氏中馈录) oder Pǔjiāng Wúshì Zhōngkuìlù (浦江吴氏中馈录) heißt. 
 Zhongkuilu (Peng Songyu) des Peng Songyu (彭崧毓) aus der Zeit der Qing-Dynastie
 Zhongkuilu (Zeng Yi) der Zeng Yi (曾懿) aus der Zeit der Qing-Dynastie